Wichita bezeichnet

 ein Indianervolk, siehe Wichita (Volk)
 die Sprache dieses Volkes, siehe Wichita (Sprache)
 einen Film von Jacques Tourneur aus dem Jahr 1955, siehe Wichita (Film)
 ein Indie-Rock-Label aus Großbritannien, siehe Wichita (Label)
 Wichita Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1914)
 Wichita Falls Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobil- und Nutzfahrzeughersteller (1911–1932)

sowie geographische Bezeichnungen (USA):
 Wichita (Iowa), Stadt
 Wichita (Kansas), Stadt
 Wichita County (Kansas), Region
 Wichita County (Texas), Region
 Wichita Falls (Texas), Stadt
 Wichita Mountains, Gebirge
 Wichita River, Nebenfluss des Red River in Texas

Schiffe:
 mehrere Schiffe der United States Navy, siehe USS Wichita